

Patronyme 
 (ordre alphabétique)
 Alan Ladd (1913-1964), acteur américain ;
 Alan Ladd Jr. (1937-2022), producteur américain ;
 Andrew Ladd (1985-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Anna Coleman Ladd (1878-1939), sculptrice et fabricante de masque pour les gueules cassées de France ;
 Cheryl Ladd (1951-), actrice et chanteuse américaine ;
 Diane Ladd (1935-), actrice américaine ;
 Ernie Ladd (1938-2007), joueur américain de football américain ;
 Jordan Ladd (1975-), actrice américaine ;
 Mike Ladd (1970-), rappeur américain ;
 PJ Ladd (1982-), skateboarder américain ;
 William Ladd (1778-1841), militant pacifiste américain.

Toponyme 
 Ladd, village de l'Illinois, aux États-Unis.